

Жанадауїр — село, Жетисайський район, Туркестанська область
 Жанадауїр — аул, Келеський район, Туркестанська область

Див. також 
 Жанадаур